

Mitologia greca
 Melanippe – figlia di Eolo, il patriarca degli Eoli; con Poseidone generò Beoto ed Eolo, rispettivamente eponimi della Beozia e delle isole Eolie. È la protagonista di due tragedie di Euripide, ossia Melanippe saggia e Melanippe prigioniera
 Melanippe – figlia di Altea e di Oineo, sorella di Meleagro, legata al mito del cinghiale calidonio
 Melanippe – figlia di Ares e sorella dell'amazzone Ippolita. Muore, secondo Esiodo, in combattimento per mano di Telamone durante la nona fatica di Eracle per la cattura del cinto di Ippolita
 Melanippe, moglie di Itono e madre di Beoto e di due femmine (Iodame e Cromia)

Altro
 Melanippe – forma femminile del nome proprio di persona Melanippo
Melanippe – Sito antico nelle vicinanze di Kumluca, in Turchia

Pagine correlate
Melanippo